Siebenpfeiffer ist der Familienname folgender Personen:

 Hania Siebenpfeiffer (* 1970), deutsche Germanistin
 Philipp Jakob Siebenpfeiffer (1789–1845), politischer Publizist, Mitinitiator des Hambacher Fests